Magnettrommel steht für:
 Trommelspeicher, ein Speichersystem, das in historischen Computern Verwendung fand
 KSS-Filter, eine Vorrichtung zur Trennung von ferromagnetischem Material aus einem Materialgemisch